Tuss ist der Familienname folgender Personen:

 David Tuss, US-amerikanischer Illustrator und Biathlet
 Miklós Tuss (1898–1978), ungarischer Segler
 Réka Tuss (* 1977), ungarische Skirennläuferin
 Stefan Tuss (* 1988), deutscher Nordischer Kombinierer